El Torneig del Pacífic 2014, oficialment conegut com a Toray Pan Pacific Open 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als Premier Tournaments de la WTA. La 31a edició del torneig es va celebrar entre el 15 i el 21 de setembre de 2014 a l'Ariake Coliseum de Tòquio (Japó).

La tennista sèrbia Ana Ivanović va guanyar el seu quart títol de l'any.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual femení 

2014
WTA Tour 2014